On a donné le nom de Clade X à :
 une espèce de bison disparue à la fin du Pléistocène supérieur, également dénommée Bison de Higgs ;
 un virus hypothétique, responsable de la maladie X, objet d'une étude théorique du .